Экстелопе́дия Вестранда (), сокращение от Экстраполяционная Телеономическая Энциклопедия Вестранда) — описанная Станиславом Лемом в одноимённом фантастическом рассказе из сборника «Мнимая величина» (1973) вымышленная энциклопедия.

Описание 
В отличие от традиционных энциклопедий, не успевающих за ускоряющимся развитием земной цивилизации, состоит из статей о будущих событиях и явлениях, сгенерированных компьютером с помощью определённых футурологических методик. В рассказе предшественником Экстелопедии названа Дельфиклопедия — энциклопедия прогнозов, составленная по методу Дельфи.

Другое свойство Экстелопедии, позволяющее проводить аналогии между ней и Википедией — способность корректировать свои статьи в реальном времени.

«Если при чтении слова вдруг начнут прыгать у Вас перед глазами, а буквы
— подрагивать и разбегаться, следует прервать чтение на 10-12 секунд,
протереть очки, проверить состояние Вашего гардероба и так далее, и затем
читать СНОВА, с самого начала, а НЕ ТОЛЬКО с того места, на котором
Вы остановились, поскольку указанное ПОДРАГИВАНИЕ означает не что иное,
как совершающуюся на Ваших глазах коррекцию НЕДОЧЁТОВ».

Популярная русскоязычная онлайн энциклопедия фантастики носит наименование «Экстелопедия фэнтези и научной фантастики».

Оценки и комментарии 
Преподаватель иврита в Еврейском университете в Иерусалиме Михаэль Рыжик сравнивает описанный в рассказе Лема крайне лаконичный и насыщенный смыслами метаязык с языком, на котором написан Талмуд.

Примечания

Ссылки 
 

Станислав Лем
Вымышленные энциклопедии